Cathedral Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cathedral Rock (Cochise County, Arizona)	
 Cathedral Rock (Mohave County, Arizona)	
 Cathedral Rock (Pinal County, Arizona), in den Santa Catalina Mountains	
 Cathedral Rock (Yavapai County, Arizona), bei Sedona	
 Cathedral Rock (Idaho)	
 Cathedral Rock (Montana)	
 Cathedral Rock (Washington)	
 Cathedral Rock (Wyoming)	

Siehe auch:
 Cathedral Rocks